Paige steht für:

 Paige (Name), Vorname und Familienname
 Paige, Ringname von Saraya-Jade Bevis (* 1992), britische Wrestlerin
 Paige-Detroit Motor Car Company, US-amerikanischer Autohersteller
 Graham-Paige, US-amerikanischer Autohersteller
 Mount Paige, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Paige (Kalifornien), im Tulare County
 Paige (Texas)
 Paige (Virginia), im Caroline County

Siehe auch:
 Le Paige
 Page
 Paich